Lipalit ist der Familienname folgender Personen:

 Elena Lipalit (* 1936), rumänische Kanutin
 Igor Lipalit (* 1940), rumänischer Kanute